

Cinema 
 Lucifer Rising - film del 1972 diretto da Kenneth Anger

Letteratura 
 Lucifer Rising - romanzo di Andy Lane e Jim Mortimore del 1993 parte delle avventure del Doctor Who
 Lucifer Rising - saggio di Gavin Baddeley del 1999

Musica 
 Lucifer Rising - album di Bobby Beausoleil and The Freedom Orchestra del 1980, contenente la colonna sonora del film omonimo
 Lucifer Rising and Other Sound Tracks - album di Jimmy Page del 1987 contenente le tracce realizzate per la colonna sonora del film omonimo ma mai utilizzate
 Lucifer Rising - album dei Kaamos del 2005
 Lucifer Rising - EP dei Candlemass del 2008
 Lucifer Rising - brano musicale di Rob Zombie, traccia dell'album Venomous Rat Regeneration Vendor del 2013

Televisione 
 Lucifero risorge (Lucifer Rising) - ventiduesimo episodio della quarta stagione della serie televisiva Supernatural trasmesso nel 2009